Die Spielzeit 2006/07 war die 14. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. In den Playoffs setzte sich der HC Slovan Ústí nad Labem durch, der direkt in die Extraliga aufstieg. Wegen der Ligaerweiterung auf 16 Mannschaften zur folgenden Spielzeit gab es keinen Absteiger.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 52 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 14 war die Saison vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Weblinks 
 Saison 2006/07 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2006/07
1. Liga 2006